Black Mamba puede referirse a:

Apodo 

 Kobe Bryant, baloncestista estadounidense.
 Roger Mayweather, boxeador estadounidense.

Biología 

 Dendroaspis polylepis , una especie de serpiente venenosa.

Música 

 «Black Mamba», canción del grupo femenino surcoreano Aespa.